Барракан:

 Барракан — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана
 Барракан — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул